Погань () — коммуна с центром в одноимённом посёлке в Печском районе медье Баранья, Венгрия. Рядом с посёлком Погань находится международный аэропорт Печ-Погань, обслуживающий, главным образом, расположенный в 9 км к северу от Погани город Печ.

Погань стоит рядом с автомагистралью M58 (Печ - Доньи-Михольяц), связан с Печем регулярным автобусным сообщением.

Население

Население коммуны 1168 человек (2012), население посёлка Погань — 1003 человек. Кроме административного центра в коммуну входят несколько деревень. Большинство населения — венгры (71,4 %), также в посёлке проживают значительные меньшинства хорватов (11,6 %) и немцев (11,1 %); а также сербы (0,9 %), цыгане (0,9 %) и др. Преобладающее вероисповедание — римо-католики (54,3 %), за ними идут протестанты (15,6 %).

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт 

Населённые пункты Бараньи